Brant kan syfta på:

Kanada
Brant, Alberta
County of Brant, en kommun i Ontario

USA
Brant Township, Michigan
Brant, New York
Brant, Wisconsin